Такая́ма (, «висока гора») — японська власна назва.

Персоналії

Прізвище 
Такаяма Укон — японський полководець, магнат-християнин.

Топоніми

Гори 
Такаяма — гора в Японії, у місті Цурута префектури Аоморі.
Такаяма —  гора в Японії, у місті Кьотанґо префектури Кіото.
Такаяма — гора в Японії, у місті Ако префектури Хьоґо.
Такаяма — гора в Японії, у місті Фукушіма префектури Фукушіма.

Населені пункти 
Такаяма — місто в Японії, у префектурі Ґіфу.
Такаяма —  село в Японії, у префектурі Ґумма.
 Такаяма —  село в Японії, у префектурі Наґано.